Das TIG Tennis Classic 1999 war ein Damen-Tennisturnier in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 31. Juli bis 8. August 1999 statt.

Für Steffi Graf war es das letzte WTA-Tennisturnier an dem sie teilnahm.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
1999